S47 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn
 USS S-47 (SS-158) - Amerikaanse duikboot